Музей АВТОВАЗа — технический музей «Волжского автозавода» и военной техники в городе Тольятти, Самарской области, Россия;
 Музей Ваза — шведский морской музей, расположенный в Стокгольме.